Las siglas GSA pueden referirse en inglés a:

 Genetic Sexual Attraction o «Atracción sexual genética» en español, una expresión que describe la atracción sexual entre personas genéticamente cercanas
 General Services Administration o «Administración de Servicios Generales» en español, una agencia de los Estados Unidos que se encarga del funcionamiento diario del gobierno federal
 European GNSS Supervisory Authority o «Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo» en español, la agencia de la UE encargada de los programas de navegación por satélite de la unión